О́фисный паке́т — набор приложений (программный пакет), предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере. Компоненты офисных пакетов распространяются, как правило, только вместе, имеют схожий интерфейс и хорошо взаимодействуют друг с другом.

Типичные компоненты 
Как правило, офисный пакет содержит следующий набор компонентов (или некоторые его элементы):
 Текстовый процессор — средство для создания сложных документов, содержащих текст, таблицы, графику и т. д.
 Электронная таблица — средство для массовых табличных вычислений

В дополнение к этому, некоторые пакеты содержат ещё и следующие типы приложений:
 Программа подготовки презентаций — позволяет создавать красочные и впечатляющие электронные презентации
 Система управления базами данных — позволяет управлять базами данных
 Графическая программа — позволяет редактировать графические форматы файлов
 Редактор формул — позволяет создавать и редактировать математические формулы

Список офисных пакетов 

Ниже приведён список офисных пакетов, и компонентов, присутствующих в них:

Свободные офисные пакеты 
 LibreOffice — ответвление разработки OpenOffice с более прозрачной разработкой и свободным лицензированием.
 GNOME Office — офисный пакет проекта GNOME.
 Calligra Suite — офисный пакет из состава оболочки KDE.
 OpenOffice.org — офисный пакет, сравнимый по возможностям и информационно совместимый с офисным пакетом Microsoft Office.
 Apache OpenOffice — является одним из преемников OpenOffice.org. Появился в результате передачи всех прав на OpenOffice.org фонду Apache.
 SSuite Office — офисный пакет для ОС Windows.
 SoftMaker Office — офисный пакет для операционных систем Windows, Linux, FreeBSD, Windows CE и Pocket PC.
 ONLYOFFICE — кроссплатформенный офисный пакет.

Проприетарные офисные пакеты 
 Microsoft Office — один из наиболее известных офисных пакетов, на данный момент последней является Microsoft Office 2021
 IBM Lotus Symphony — бесплатный офисный пакет корпорации IBM, основанный на OpenOffice
 Ashampoo Office
  — британский дешёвый офисный пакет, появившийся в 1985 году. На 2022 г. существует уже 11 версий этого продукта, который включает в себя:
 Write — текстовый обработчик.
 Spreadsheet — табличный редактор.
 Database — редактор реляционных баз данных.
 Photopaint — редактор растровой графики.
 Presentation — создатель презентаций.
 PhotoAlbum — создатель электронных фотоальбомов.
 WordPerfect Office
 IBM Lotus SmartSuite — офисный пакет корпорации IBM, информационно совместим с OpenOffice.org
 StarOffice — офисный пакет корпорации Sun, информационно совместим с OpenOffice
 SoftMaker Office
 WPS Office — китайский офисный пакет
 iWork — офисный пакет Apple для macOS и iOS

Программное обеспечение как услуга 
 Google Документы
 Zimbra по модели SaaS
 Яндекс.Документы (см. Яндекс)

Облачные 

 Облако Mail.ru — онлайновый офисный редактор, позволяющий создавать текстовые документы, а также таблицы и презентации

Примечания 

Прикладное программное обеспечение